Applewood ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Applewood (Colorado), im Jefferson County
 Applewood (Georgia), im Cherokee County
 Applewood (Mississippi), im Lee County
 Applewood (Tennessee), im Hamilton County
 Applewood (Utah), im Salt Lake County
 Applewood (Roanoke County, Virginia)
 Applewood (Warren County, Virginia)
 Applewood Estates, im Davis County, Utah
 Applewood Glen, im Jefferson County, Colorado
 Applewood Grove, im Jefferson County, Colorado
 Applewood Village, im Jefferson County, Colorado

in Irland:
 Applewood (Sword), Stadtteil von Sword im County Fingal in der Provinz Leinster

Sonstiges:
 Applewood Creek, Fließgewässer im Sarpy County, Nebraska
 Applewood Heights, Park im Douglas County, Nebraska
 Applewood Park, Park im Jefferson County, Colorado